Sjulsmark kan syfta på:

Sjulsmark, Piteå kommun – en tätort i Piteå kommun
Sjulsmark, Robertsfors kommun – en by i Robertsfors kommun